Мар-дель-Плата 1942 — второй из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Ранее в этом городе трижды проводились чемпионаты Южной Америки (1928, 1934 и 1936 гг.).

В соревновании участвовали аргентинские шахматисты, шахматисты, оставшиеся в Южной Америке после начала Второй мировой войны, а также действующий на тот момент чемпион Уругвая Х. Канепа.

Победу в турнире одержал М. Найдорф, прошедший турнир без серьезных срывов и на пол-очка обогнавший Г. Штальберга и Г. Пильника. Конкуренцию призерам составили Хак. Болбочан, которого подвел неудачный финиш (два поражения в последних двух турах), и П. Михель. Пятерка лидеров существенно оторвалась от остальных участников.

Интересно выступила претендентка на звание чемпионки мира С. Граф. Она разделила последнее место, но сумела выиграть у мужчин две партии черными. При этом, если М. Луцкис допустил грубый просмотр, то М. Черняк явно недооценил тактические способности немецкой шахматистки.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1942 год в шахматах
1942 год в Аргентине